Le service du travail obligatoire en Belgique.
 Le service du travail obligatoire en France.

Voir aussi 
 .